René Binet ist der Name folgender Personen:

* René Binet (Rhetoriker) (1732–1812), französischer Rhetoriker, Übersetzer und Hochschullehrer 
 René Binet (Architekt) (1866–1911), französischer Architekt
 René Binet (Extremist) (1913–1957), französischer Trotzkist und Faschist